Gancedo kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gancedo (kulle),

Argentina 

 Gancedo (ort), Chaco, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar